Билл Шеннон (род. 1970) — американский .

Проживает в Бруклине. Шеннон получил степень бакалавра искусств () в Школе Института искусств Чикаго (School of the Art Institute of Chicago) в Чикаго. Родился с заболеванием «дегенеративные тазобедренные суставы»; он изобрёл способ, чтобы выразить себя через танец и катание на скейте на костылях.

Выступления (см. ссылки в английской википедии) 
Выступления и видеоролики:
 Kaaitheater, Brussels
 Performance Space 122, NYC
 The Kitchen, NYC
 Театр-студия, Сиднейский оперный театр, Австралия 
 The Walker Art Center, Minneapolis
 Portland Institute for Contemporary Art, OR
 Central Park Summer Stage, NYC
 Dance City, Newcastle, England
 Contact Theater, Manchester, England
 Museum of Contemporary Art, Chicago
 Arizona State University, Tempe
 The Exit Festival, Cretiel, France
 Amman International Festival of Independent Theater, Amman, Jordan
 The Holland Festival, Amsterdam; Temple Bar, Dublin, Ireland
 URB Festival, Helsinki, FI
 Melbourne Fringe Festival
 Teatro de la Ciudad in Monterrey, Mexico

В 2002 году, в качестве хореографа, он завершил проект по созданию программы Varekai для цирка Cirque du Soleil.

Его визуальные и мультимедийные перформансы были выставлены в музеях современного искусства, галереях и ярмарках:
 ArtDC in Washington, DC (2007)
 Kiasma
 Helsinki Museum of Contemporary Art in Finland (2005)
 Галерея Тейт в Ливерпуле, Великобритания (2003)
 Headlands Center for the Arts in San Francisco (2005).

Награды 
 Dance Magazine's "25 to Watch" in 2001
 John Simon Guggenheim Fellowship (2003)
 Foundation for Contemporary Performance Art Award
 Colbert Award for Excellence: The Downtown Arts Projects Emerging Arts Award
 Pennsylvania Council of the Arts Interdisciplinary Arts Fellowship

Гранты 
 National Endowment for the Arts
 the National Dance Project of the New England Foundation for the Arts
 Jerome Foundation
 New York Foundation for the Arts
 New York State Council for the Arts
 James E. Robison Foundation
 Bossak-Heilbron Charitable Foundation
 The Harkness Foundation for Dance
 Arts International: The Fund for U.S. Artists at International Festivals.

Конкурсы 
 2000: Mantis Battle (Solo Category) in NYC; placed second in ProAms Florida (Abstract Category) 
 2002: Most Creative Street Dancer by the LA Urban Dance Festival.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Билла Шеннона 
 Видеоролик 
 Boundaries Blurred: Hip Hop Dance and Disability 
 Bill Shannon 'Crutchmaster' in his acclaimed work, Spatial Theory  

Шеннон, Биll